Клан Уэмисс (шотл. — Clan Wemyss) — один из кланов равнинной части Шотландии (Лоуленд).

 Девиз клана: Je pense — Я думаю (фр.)
 Вождь клана: Майкл Уэмисс (шотл. — Michael Wemyss)
 Резиденция вождей клана: Замок Уэмисс (шотл. — Wemyss Castle)

История клана Уэмисс

Происхождение клана Уэмисс 
Название клана Уэмисс происходит от гэльского слова уайм — uaimh — пещера. Пещера у Ферт-оф-Форта находится на земле клана, возле замка, где находилась резиденция вождей клана. Замок Уэмисс, который стоит на земле Файф, был резиденцией вождей клана Уэмисс, начиная с XII века. Вожди клана Уэмисс являются одними из тех благородных шотландских семей, которые происходят от кельтов из клана Макдафф и графов (мормэров) Файф.

Сэр Майкл Уэмисс вместе со своим братом, сэром Дэвидом Уэмиссом, был отправлен в Норвегию, чтобы вернуть малолетнюю королеву Маргарет («Норвежскую Деву») в 1290 году.

XIV век — Война за независимость Шотландии 
Сэр Майкл Уэмисс присягнул на верность королю Англии Эдуарду I Длинноногому в 1296 году, как и большинство вождей шотландских кланов. Но затем вождь клана Уэмисс поднял свой клан на борьбу за независимость Шотландии и стал под знамёна Роберта Брюса, будущего короля Шотландии. Во время войны замок Уэмисс был разграблен и разрушен английскими войсками. В 1315 году Майкл Уэмисс был свидетелем актов и законов короля Шотландии Роберта Брюса, ставя свою подпись под этими документами. Сын Майкла Уэмисса — сэр Дэвид Уэмисс — был среди тех шотландских вождей кланов, кто поставил свою печать под знаменитой Арбротской декларации о независимости Шотландии в 1320 году. Сэр Дэвид был одним из гарантов освобождения короля Шотландии Давида II Брюса из английского плена. Он был одним из заложников вместе со своим сыном как гарант выплаты выкупа Шотландией за освобожденного из английского плена короля.

XV—XVI века — Войны кланов и англо-шотландская война 
В 1513 году вождь клана Уэмисс — сэр Дэвид де Уэмисс — был убит в битве при Флоддене. Его внук — сэр Джон Уэмисс — воевал под знаменами графа Аррана и принимал участие в битве при Пинки в 1547 году.

Джон Уэмисс был важным союзником шотландской королевы Мария Стюарт, и именно в замке Уэмисс Мария Стюарт впервые встретилась со своим будущим мужем Генри Стюартом, лордом Дарнли. Сэр Джон Уэмисс стал лейтенантом Файфа, Кинросса и Клакманнана в 1559 году. Он повел своих людей под знаменами королевы Марии в битве при Лангсайде в 1568 году.

XVII—XVIII века 
Джон Уэмисс (1586—1649) был посвящен в рыцари в 1618 году и получил титул баронета Новой Шотландии в 1625 году. Он получил грамоту на владение баронством Новый Уэмисс в Канаде. Позже он получил титул графа Уэмисса и грамоту лично от короля Карла I Стюарта на владение землями Данфермлин. Джон Уэмисс был членом Тайного совета, верховным комиссаром Генеральной Ассамблеи Церкви Шотландии, и одним из депутатов комитета состояний. Джон Уэмисс умер в 1649 году, и ему наследовал его единственный сын, Дэвид Уэмисс, 2-й граф Уэмисс (1610—1679). Он всю жизнь занимался своими поместьями, землями, доходами, в частности, добычей соли и угольными шахтами. Он также построил большую гавань Метил в Файфе и значительно расширил замок Уэмисс, где он принимал короля Карла II Стюарта в 1650 и 1651 годах. Дэвид Уэмисс скончался в 1679 году. Его сын умер еще раньше, и имение унаследовала дочь — Маргарет Уэмисс, 3-я графиня Уэмисс (1659—1705). Маргарет вышла замуж за своего двоюродного брата Джеймса Уэмисса, лорда Бернтайленда. Их сын Давид Уэмисс, 4-й граф Уэмисс (1678—1720), унаследовал титул и имения в 1705 году.

Дэвид Уэмисс, 4-й граф Уэмисс, был номинирован как один из организаторов Договора об унии с Англией. В 1707 году он стал вице-адмиралом Шотландии.

Джеймс Уэмисс, 5-й граф Уэмисс (1699—1756), женился на наследнице полковника Френсиса Чарльза Чартериса (1675—1732). Во время восстания якобитов в 1745 году старший сын 5-го графа — Дэвид Уэмисс, лорд Элчо (1721—1787), присоединился к якобитам и их лидеру — Карлу Эдуарду Стюарту в Эдинбурге. Лорд Елчо сопровождал Стюарта и принимал участие в битве при Каллодене в 1746 году. Потом он бежал во Францию и сопровождал Карла Эдварда Стюарта в Париже. В это время в Великобритании он был признан виновным в государственной измене, а его поместья были конфискованы в пользу короны. Он умер в Париже в 1787 году. То, что осталось от имений и имущества Джеймса Уэмисса, наследовал его второй сын 5-го графа, Фрэнсис Уэмисс (1723—1808), который изменил свою фамилию на девичью фамилию матери — Чартерис. Именно от Фрэнсиса происходят нынешние графы Уэмисс и нынешний вождь клана Уэмисс. Тем временем титул вождя клана Уэмисс и имения в Файфе были переданы третьему сыну 5-го графа Уэмисса — Джеймсу Уэмиссу (1726—1786), который женился на леди Элизабет Сазерленд из клана Сазерленд в 1757 году.

ХІХ — XX века 
Правнук Джеймса Уэмисса, Джеймс Хэй Эрскин Уэмисс (1829—1864), женился на Августе Анне Миллисент (1831—1895), дочери Джона Кеннеди-Эрскина и леди Августы Гордон (1803—1865), внебрачной внучке короля Великобритании Вильгельма IV. Их внук, Джон Майкл Эрскин-Уэмисс (1888—1982), женился на леди Виктории Александрине Виолетте Кавендиш-Бентинк (1890—1994), дочери Уильяма Кавендиша-Бентинка, 5-го герцога Портленда, и последней крестнице королевы Великобритании Виктории.

Замки клана Уэмисс 
 Замок Уэмисс (шотл. — Wemyss Castle) — расположен в Файфе. Резиденция вождей клана Уэмисс.
 Замок Элчо (шотл. — Elcho Castle) — принадлежит лорду Элчо из клана Уэмисс.

Вождь клана Уэмисс 
В 2011 году Майкл Джеймс Уэмисс, вождь клана Уэмисс (род. 1947), вступил в брак с Шарлоттой Мэри Бристоу, дочерью полковника Ройла Бристоу из Иклтона.

Септы клана Уэмисс 
Elcho, Vemis, Vemys, Vemyss, Veymis, Weemes, Weems, Weemyss, Weimes, Weimis, Weims, Weimys, Wemes, Wemeth, Wemis, Wemise, Wems, Wemyes, Wemys, Wemyss, Wemysse, Weymes, Weymis, Weyms, Whymes, Whyms, Wymes, Wymess, Whims.

Примечания

Ссылки 
 Clan Wemyss at ElectricScotland.com 
 Clan Wemyss at ScotClans.com 

Клан Уэмисс